

Bramy miejskie 
 Brama Grodzka w Krakowie
 Brama Grodzka w Lublinie
 Brama Grodzka w Sieradzu

Inne 
 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie